Woodlawn Cemetery is een naam die kan referen aan een aantal begraafplaatsen in de Verenigde Staten van Amerika:

Woodlawn Memorial Cemetery (Santa Monica, Californië)
Woodlawn Cemetery (Carbondale, Illinois)
Woodlawn Cemetery (Forest Park, Illinois)
Woodlawn Cemetery (Acton, Massachusetts)
Woodlawn Cemetery (Detroit, Michigan)
Woodland Cemetery (Monroe, Michigan)
Woodlawn Cemetery (Summit, Mississippi)
Woodland Cemetery (Flathead County, Montana)
Woodlawn Cemetery (Las Vegas, Nevada)
Woodlawn Cemetery (Nashua, New Hampshire)
Woodlawn Cemetery (Bronx, New York)
Woodlawn Cemetery (Canandaigua, New York)
Woodlawn Cemetery (Elmira, New York)
Woodlawn Cemetery (Syracuse, New York)
Woodlawn Cemetery (Ada, Ohio)
Woodlawn Cemetery (Toledo, Ohio)
Woodlawn Memorial Park Cemetery, Nashville, Tennessee
Woodlawn Baptist Church and Cemetery, Nutbush, Tennessee
Woodlawn Garden of Memories Cemetery, Houston, Texas
Woodlawn Cemetery (Washington D.C.)
Woodlawn Cemetery (Fairmont, West Virginia)